Вилья-де-Сарагоса ()  —   город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Сан-Луис-Потоси. Население — 8732 человека.

Ссылки

Муниципалитеты Сан-Луис-Потоси
Города Сан-Луис-Потоси